Rulon ist der Familienname von

 John Rulon-Miller, US-amerikanischer Autorennfahrer
 Kelly Rulon (* 1984), US-amerikanische Wasserballspielerin